«Долгая помолвка» ( — картина художника-прерафаэлита Артура Хьюза, написанная между 1854 и 1859 годами. Первое название картины было «Орландо».

На картине изображён молодой викарий и его невеста в лесу. Юноша утомлён и подавлен невозможностью обеспечить будущее своей семьи, а девушка пытается ободрить его. Как и многие другие женские образы на картинах Хьюза, она является воплощением викторианской добродетели. На коре дерева едва заметно вырезанное женское имя «Эмми». Возможно, так зовут героиню, а здесь — место их постоянных свиданий. Однако женское имя почти стёрто и заросло плющом, что является свидетельством неумолимого хода времени.

В 1902 году «Долгая помолвка» была преподнесена в дар Бирмингемскому музею и картинной галерее, где и хранится по сей день.

См. также 
 «Апрельская любовь»

Примечания 

Картины Артура Хьюза
Картины из собраний Бирмингемского музея и художественной галереи
Картины 1859 года
Растения в изобразительном искусстве